Ел Ортелано има више значења:

 Ел Ортелано (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ортелано, Пуерто де Санта Марија (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ортелано (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику